Trois régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Louvigny » :
 Le régiment de Louvigny (1665-1674) ;
 Le régiment de Louvigny (1705-1711) ;
 Le régiment de Louvigny (1712-1734)

Homonymie d'unités militaires